Mladen Barbarić (pisac)
 Mladen Barbarić (glumac)